Гоцинский — фамилия; имеет женскую форму Гоцинская.
 Гоцинский, Абдулатип (1857—1890) — дагестанский учёный и просветитель.
 Гоцинский, Магома Доногоно (Мухаммад Доного; ум. 1889) — наиб Шамиля, затем офицер российской армии. 
 Гоцинский, Нажмудин (1859—1925) — политический деятель, один из лидеров мусульманского движения в Дагестане в 1917-21 годах.